3 miejscowości w Polsce:
 Janiszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Janiszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Janiszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew
Zobacz też: Janiszów